Journal of Allergy steht für folgende Fachzeitschriften:

 Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology der Tehran University of Medical Sciences
 Journal of Allergy and Clinical Immunology im Verlag Mosby Elsevier, Vereinigte Staaten
 Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology der thailändischen Gesellschaft für Allergie, Asthma und Immunologie